Битва за Ахен () — битва между американскими и немецкими войсками в районе Ахена и за сам город в период со 2 по 21 октября 1944 года в ходе Второй мировой войны. Город был частью линии Зигфрида, главной оборонительной линии Германии на западном фронте. Союзники надеялись захватить его быстро и продвинуться в промышленные рурские земли. Большинство гражданского населения Ахена было эвакуировано до начала битвы. В ходе боёв большая часть города была разрушена, и обе стороны понесли тяжелые потери. Это было одно из крупнейших городских сражений сил США во время Второй мировой войны, и первый город на немецкой земле, захваченный союзниками. Битва закончилась поражением Германии.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Конфликты 1944 года
Сражения США во Второй мировой войне
Битва
Операции и сражения Второй мировой войны
Октябрь 1944 года
Сражения Германии